Der BET Award for Best International Act: Africa wurde von 2010 bis 2017 von Black Entertainment Television (BET) im Rahmen der jährlichen BET Awards vergeben. Er richtete sich an Künstler aus Afrika. Wizkid gewann den Award zwei Mal und wurde zusammen mit Sarkodie auch mit vier Mal am häufigsten nominiert. Er wurde zusammen mit dem BET Award for Best International Act: UK eingeführt.  

Die Art und Weise der Vergabe bot immer wieder Anlass zur Kritik. So wurde der Preis nicht während der Hauptshow vergeben, sondern in einem vorher aufgezeichneten Backstage-Segment. Yemi Alade und andere forderten daher ein Ende der Vergabe des Awards. Dem widersprach  Lilian Blankson, BET's Rights & Research Administrator for  Business & Legal Affairs, in einer Reihe von Tweets. 

Seit 2018 wird statt der beiden Awards der BET Award for Best International Act vergeben.

Liste der Sieger und Nominierten

2010er

Mehrfachsieger und- nominierte

Meiste Siege 

 2 Siege

 Wizkid

Nominierungen 

 4 Nominierungen

 Wizkid
 Sarkodie

 3 Nominierungen

 AKA

 2 Nominierungen

 Yemi Alade
 Davido
 Ice Prince
 Fally Ipupa
 Diamond Platnumz
 Stonebwoy

Einzelnachweise 

International Act Africa
Erstverleihung 2011
Musikpreis (Vereinigte Staaten)
Kunst (Afrika)
Fernsehpreis (Vereinigte Staaten)